Bernard Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bernard Mountain (Idaho)
 Bernard Mountain (Maine)
 Bernard Mountain (North Carolina)